Гилеад (Gilead):

 Гилеад — другое название Галаада, исторической области Древнего Израиля; ныне территория Иордании.
 Гилеад — ветхозаветный персонаж, сын Махира и внук Менаше (Числ., 26, 29; Иош., 17, 1; I Хрон., 7, 14); его потомство перечислено в Числ. 26, 30 и сл. Это имя встречается у некоторых членов Гадова колена (I Хрон., 5, 14).
 «Гилеад» (Gilead; 2004) — роман американской писательницы Мерилин Робинсон (род. 1943), получивший Пулитцеровскую премию.
 Гилеад — вымышленный город из цикла «Темная Башня» Стивена Кинга.
 Гилеад (Галаад) — вымышленное государство в романе «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд и снятом по нему одноимённом сериале.

См. также 
 Галаад (значения)